Radziwiłłów – miasto  na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim.

 W Polsce
 Radziwiłłów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Puszcza Mariańska 
 Radziwiłłów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Wielkopolski
 Radziwiłłów – dawna gromada